Kirchenmoschee steht für zahlreiche in Moscheen umgewandelte Kirchen:

 Alte Moschee (Tarsus)
 Kirchenmoschee (Ulcinj)
 Kirchenmoschee (Vefa)
 Kirchenmoschee St. Stephan (Shkodra)